L'US Open 2020 se déroule du  au  à l'USTA National Tennis Center, à Flushing Meadows, New York. Il s'agit de la  du tournoi de tennis de l'US Open, deuxième levée de la tournée du Grand Chelem en 2020 après le report de Roland-Garros et l'annulation de Wimbledon en raison de la pandémie de Covid-19.  Le tournoi se déroule « dans une bulle », à huis clos. 

Alors que Naomi Osaka s'impose en finale du tournoi féminin face à Viktoria Azarenka pour remporter sa deuxième victoire à l'US Open après celle de 2018, Dominic Thiem s'adjuge le premier titre du Grand Chelem de sa carrière en battant Alexander Zverev au bout du jeu décisif du cinquième set de la finale masculine.

Faits marquants

Avant le tournoi

Contexte 
En raison de la pandémie de Covid-19, les tournois de la saison 2020 sont annulés entre le mois de mars et le mois de juillet. La saison américaine est réduite au tournoi de Cincinnati et à l'US Open. Plusieurs joueurs et joueuses, dont le tenant du titre et numéro 2 mondial Rafael Nadal et la numéro 1 mondiale Ashleigh Barty, décident de ne pas participer aux tournois américains pour limiter les risques de contamination.

Pour réduire les risques de contamination, le nombre de joueurs est limité. Les tournois de qualification pour le tableau de simple messieurs et simple dames, ainsi que le tournoi de double mixte et les tournois juniors ne sont pas organisés et les tableaux de double messieurs et double dames sont réduits à 32 équipes au lieu de 64.

À cause du contexte économique difficile, la dotation baisse de  comparé à l'édition 2019 pour atteindre .

Forfaits 
 Chez les hommes, on note les forfaits du tenant du titre Rafael Nadal,  joueur mondial, de Roger Federer (), de Gaël Monfils (), de Fabio Fognini (), de Stanislas Wawrinka (), de Kei Nishikori (), de Nick Kyrgios (), de Jo-Wilfried Tsonga (), de Fernando Verdasco (), de Lucas Pouille (), de Pierre-Hugues Herbert () et d'Alexei Popyrin ().

 Chez les femmes, on note les forfaits de la numéro un mondiale Ashleigh Barty, de Simona Halep (), d'Elina Svitolina (), de la tenante du titre Bianca Andreescu (), de Kiki Bertens (), de Belinda Bencic (), de Wang Qiang (), de Anastasia Pavlyuchenkova (), de Barbora Strýcová (), de Svetlana Kuznetsova (), de Zheng Saisai (), de Julia Görges (), de Fiona Ferro (), de Hsieh Su-Wei (), de Zhu Lin (), de Wang Yafan (), de Anastasia Potapova (), de Ana Bogdan () et de Samantha Stosur ().

Avec les forfaits de Rafael Nadal et Roger Federer, c'est la première fois depuis l'US Open 1999 qu'un tournoi du Grand Chelem se déroule sans au moins un de ces deux joueurs.

Avec les forfaits de Rafael Nadal et de Bianca Andreescu, c'est la première fois depuis l'US Open 2003 que les tenants du titre des tournois principaux sont absents.

Pendant le tournoi

Simple messieurs 

Lors des huitièmes de finale, le numéro 1 mondial et favori du tournoi Novak Djokovic est disqualifié après avoir envoyé involontairement une balle dans la gorge d'une juge de ligne, après un geste d’énervement.

Simple dames

Double messieurs

Double dames

Lauréats

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Handisport

Tennis fauteuil - Simple messieurs

Tennis fauteuil - Simple dames

Tennis fauteuil - Double messieurs

Tennis fauteuil - Double dames

Quads - simple messieurs

Quads - double messieurs

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames de l'US Open
 Palmarès du simple messieurs de l'US Open
 Palmarès du double dames de l'US Open
 Palmarès du double messieurs de l'US Open
 Palmarès du double mixte de l'US Open

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Profil de l'US Open sur le site de la WTA
  Profil de l'US Open sur le site de l'ATP

2020
US Open
US Open
Tennis aux États-Unis en 2020
Tennis en août 2020
Tennis en septembre 2020
Sport aux États-Unis en août 2020
Sport aux États-Unis en septembre 2020
Sport à New York en 2020